Arbeidsloon, als tegenprestatie voor arbeid

Plaatsnamen
 loon (toponiem)
 Borgloon, stad en gemeente in de Vlaamse provincie Limburg
 Graafschap Loon, historisch graafschap, grotendeels overeenkomend met de huidige provincie Limburg
 Groot-Loon, plaats nabij Borgloon
 Loon (Assen), een dorp in Drenthe
 Loon (Frankrijk), Frans: Loon-Plage, gemeente in het Franse Noorderdepartement
 Loon (Waalre), buurtschap in Noord-Brabant
 Loon (Bohol), Filipijnen
 Loon op Zand, dorp in Noord-Brabant
 Overloon, dorp in Noord-Brabant
 't Loon, winkelcentrum in Heerlen

Personen met Loon in de achternaam
 Verschillende adellijke personen uit het graafschap Loon
 Agnes van Loon (?-1191), Nederlands adellijk persoon
 Gerard van Loon (graaf) (1171-1194), graafschap Loon
 Gerhard III van Loon (1180-1221), graafschap Loon
 Godfried van Loon-Heinsberg (ca. 1320-1342), graaf
 Godschalk I van Loon (ca. 1086-1110), graafschap Loon 
 Herman I van Loon (ca. 1215-1252), graafschap Loon
 Herman II van Loon (ca, 1241-1316), graafschap Loon 
 Lodewijk IV van Loon (?-1336), graafschap Loon
 Maria van Loon-Heinsberg (1426-1502), Nederlands adellijk persoon
 Van Loon (geslacht)

en verder:
 Theodoor van Loon (1581 of 1582-1649) was een Zuid Nederlands schilder uit de barokperiode
 Arie Rijk van Loon (1870-1959), inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat
 Inez van Loon, Nederlands schrijfster en criminologe
 J.A.W. van Loon (1876-1940), Nederlands lector anatomie 
 Bas van Loon (1990), Nederlands profvoetballer 
 Gerard van Loon (historicus) (1683-1758), Nederlands historicus 
 Jan Glastra van Loon (1920-2001), Nederlands politicus
 Jan Willem van Loon (1816-1876), Nederlands politicus
 Karel Glastra van Loon (1962-2005), Nederlands schrijver en activist
 Folkert Nicolaas van Loon (1775-1840), Nederlands schrijver en ontwerper 
 Frans van Loon (1921-1989), Nederlands profvoetballer 
 Hendrik Willem van Loon (1882-1944), Nederlands-Amerikaans historicus
 Henry van Loon (1982), Nederlands cabaretier
 Paul van Loon (1955), Nederlands schrijver en zanger
 Theo van Loon (1920-1945), Nederlands verzetsstrijder 
 Ton van Loon (1956), Nederlands generaal
 Willem van Loon (atleet) (1891-1975), Nederlands beoefenaar van de touwtreksport 
 Willem Janszoon van Loon (1537-1618), Nederlands bewindhebber VOC